Купата на европейските шампиони 1975/76 е 21-вото издание на турнира. 32 клубни отбора участват в него, в това число 31 национални шампиона от предходния сезон и Байерн Мюнхен като носител на трофея.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 12 май 1976 г. на стадион Хемпдън Парк в Глазгоу пред 54.684 зрители.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 16, 17 и 21 септември, а реваншите са на 28 септември и 1 октомври 1975 г.

1 Първата среща се играе в Солун.
2 Реваншът се играе в Микели.
3 Реваншът се играе в Измир.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 22 октомври, а реваншите са на 5 ноември 1975 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 5 март, а реваншите са на 17 март 1976 г.

4 Първата среща се играе в Симферопол.
5 Първата среща се играе в Дюселдорф.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 31 март, а реваншите са на 14 април 1976 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1975/76
 Купа на УЕФА 1975/76

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1975/76
 Детайли на мачоете за сезон 1975/76 в rsssf.com

Европейска шампионска лига